Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1993 wurde am 19. und 20. August 1993 im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion ausgetragen.

Weltmeister wurde der US-amerikanische Titelverteidiger und Weltrekordinhaber Dan O’Brien. Er gewann vor dem Belarussen Eduard Hämäläinen. Bronze ging an den Deutschen Paul Meier.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der US-amerikanische Weltmeister Dan O’Brien verbesserte seinen eigenen WM-Rekord am 19./20. August um fünf Punkte auf 8817 P.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
19./20. August 1993

Videolinks 
 Dan O'Brien 8817 points auf youtube.com (englisch), abgerufen am 15. Mai 2020
 Weltmeisterschaften WM 1993 Stuttgart Zehnkampf Teil 1 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020
 Weltmeisterschaften WM 1993 Stuttgart Zehnkampf Teil 2 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020
 Weltmeisterschaften WM 1993 Stuttgart Zehnkampf Teil 3 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020
 Weltmeisterschaften WM 1993 Stuttgart Zehnkampf Teil 4 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020
 Weltmeisterschaften WM 1993 Stuttgart Zehnkampf Teil 5 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020
 Weltmeisterschaften WM 1993 Stuttgart Zehnkampf Teil 6 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020
 Weltmeisterschaften WM 1993 Stuttgart Zehnkampf Teil 7 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020
 Weltmeisterschaften WM 1993 Stuttgart Zehnkampf Teil 8 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020
 Weltmeisterschaften WM 1993 Stuttgart Zehnkampf Teil 9 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020

Weblinks 
 IAAF World Championships in Athletics, 4th IAAF World Championships in Athletics, Decathlon men (englisch), abgerufen am 15. Mai 2020
 Men Decathlon Athletics IV World Championship Stuttgart (GER) 1993 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 15. Mai 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Stuttgart 1993 (PDF 10,3 MB, S. 208), englisch, abgerufen am 15. Mai 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport